Стасю́к — поширене українське прізвище.

Відомі носії 

 Анджей Стасюк (1960) — польський поет, прозаїк, драматург.
 Стасюк Анджей (нар. 1960) — польський письменник
 Стасюк Вадим Дмитрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Стасюк Василь Дмитрович (1913—1984) — Герой Радянського Союзу
 Вік Стасюк (1929) — канадський хокеїст і тренер. Гравець першої української ланки в історії Національної хокейної ліги.
 Стасюк Віталій Анатолійович — підполковник медичної служби, кавалер ордена «За мужність».
 Стасюк Денис Іванович (1919— після 1998) — український радянський діяч, голова колгоспів. Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради УРСР 8-9-го скликань.
 Стасюк Денис Миколайович (1985) — російський хокеїст.
 Стасюк Дмитро Сергійович — старший лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Стасюк Іван Архипович (1929—2009) — педагог, професор, член Національної спілки журналістів України.
 Стасюк Іван Дмитрович — публіцист, громадсько-політичний діяч Буковини;
 Стасюк Ігор Васильович (1938) — український фізик, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Стасюк Лілія Сергіївна (1988) — українська письменниця, громадський діяч, член КЛУ, видавець, голова правління ЛТС «Елітер».
 Стасюк Микита Іванович (1912—1943) — Герой Радянського Союзу
 Стасюк Микола Миколайович  (1885) — український громадський та політичний діяч.
 Стасюк Олег Степанович (1968—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Стасюк Петро (1943) — правлячий єпископ Мельбурнської єпархії святих Петра і Павла Української Греко-Католицької Церкви, редемпторист.

Див. також 
 Стасюки

Примітки